Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Nashville 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Billie Jean King 6-3, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Margaret Court (Campionessa)
 Billie Jean King (finale)
 Rosie Casals (semifinali)
 Janet Newberry (quarti di finale)

 Val Ziegenfuss (secondo turno)
 Julie Heldman (secondo turno)
 Lesley Hunt (primo turno)
 Betty Stöve (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Nashville 1973